Informació
 Fitxa, conjunt sistemàtic de dades emmagatzemades en un suport tradicional –com ara una targeta de paper o cartolina– o bé en suport informàtic.
 Fitxa de dades de seguretat (o FDS), fitxa que indica les particularitats i propietats d'una determinada substància que en determinen l'ús correcte.
 Conjunt identificat d'enregistraments informàtics, emmagatzemats o processats com una unitat.
 Fitxa perforada, mitjà d'enregistrament d'informació digital basat en una cartolina amb un seguit de perforacions.

Estris
 Fitxa o téssera, peça petita, en forma de moneda, utilitzada per fer funcionar aparells com ara autos de xoc, ascensors, telèfons..., o per accedir al metro o a l'autobús.

Jocs
 Fitxa (jocs), peça petita per representar un jugador o per realitzar les jugades en jocs com ara el dòmino, el parxís, les dames, els escacs...
 Fitxa de casino, fitxa amb valor monetari per jugar als casinos que s'utilitza a les apostes en comptes de diners.